

Песнопой () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Ардино.
 Песнопой () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Калояново.